Nightfall steht für:
 Nightfall (Band), griechische Melodic-Death-Metal-Band (1991–2006; seit 2010)
 Originaltitel von Einbruch der Nacht, Science-Fiction-Roman von Isaac Asimov und Robert Silverberg (1990)
 Nightfall (Lied), Lied der deutschen Metal-Band Blind Guardian auf dem Album Nightfall in Middle-Earth (1998)

Computerspiele:
 Nightfall (Computerspiel), Adventurespiel von Altor Systems (1999) 
 Guild Wars Nightfall, MMORPG-Spiel von ArenaNet (2006)
 Nightfall: Escape, Adventurespiel von Zeenoh (2016) 

Filme:
 Originaltitel von Wenn die Nacht anbricht, US-amerikanischer Spielfilm von Jacques Tourneur (1956) 
 Originaltitel von Black Nightfall, US-amerikanischer Spielfilm von Paul Mayersberg (1988) 
 Nightfall (1999), US-amerikanischer Spielfilm von Kevin DeLullo (1999) 
 Nightfall (2000), US-amerikanischer Spielfilm von Gwyneth Gibby (2000) 
 Nightfall (2018), Schweizer Spielfilm von Simon Aeby (2018)